

Cinema 
 Manda  – mostro cinematografico, alleato di Godzilla
 Manda  – mostro della serie anime di Naruto, ispirato all'alleato di Godzilla

Etnografia 
 Manda  – popolo della Tanzania

Geografia 
 Manda – sottodistretto della divisione di Rajshahi (Bangladesh)
 Manda  – sottoprefettura della Guinea (Regione di Labé)
 Manda  – isola dell'arcipelago Lamu in Kenya
 Manda – circoscrizione della regione di Dodoma (Tanzania)
 Manda – circoscrizione della regione del Kilimangiaro (Tanzania)
 Manda – circoscrizione della regione di Njombe (Tanzania)

Persone 
 Kunitoshi Manda – regista giapponese

Zoologia 
 Manda  – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae